Dante Guindani – ciclista su strada italiano
 Gaetano Camillo Guindani – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Guindani – pittore italiano
 Luciana Guindani – ex canoista italiana
 Stefano Guindani – fotografo italiano